Константин Юрьевич Чудовский (род. 23 июня 1982 года, Москва) — российский  дирижёр. Главный дирижёр в Муниципальном театре Сантьяго в Чили (с 2013). Лауреат молодёжной премии «Триумф» (2011). Главный дирижёр театра Урал Опера Балет (с 2019).  Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного Кремлёвского оркестра (с 2020).

Биография 
Окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «дирижер хора» (класс профессора В. А. Богдановской) и Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности «оперно-симфоническое дирижирование», где его педагогом был профессор Рождественский, Геннадий Николаевич. Рождественский высоко оценил дарование своего ученика: «Константин Чудовский — музыкант, обладающий превосходными дирижерскими данными, исключительной памятью».

В 2007—2014 годах Чудовский был главным приглашенным дирижером в театре «Геликон-Опера». Дирижер выступал в России,  Австрии, Эстонии, Франции, Болгарии, Израиле, Чили. На счету Чудовского дирижерская работа во многих  оперных и балетных спектаклях. У дирижера огромный репертуар от Моцарта и Россини до Берга, Яначека и Шостаковича.

В июне 2014 года Константин Чудовский дирижировал  грандиозным спектаклем под открытым небом «Борис Годунов» в Софии.

C 2013 года Константин Чудовский — главный дирижёр в Муниципальном театре Сантьяго в Чили. Он является приглашенным дирижером Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, в котором дирижирует спектаклями Евгений Онегин, Мадам Баттерфляй, Ромео и Джульетта, Князь Игорь, Цветоделика.

В 2014 году Чудовский дирижировал оперой Трубадур (Верди) в Лиможе. На протяжении нескольких сезонов он дирижирует балетом Прокофьева Золушка в Лионской опере (Opéra de Lyon).

Чудовский работал с такими известными российскими и зарубежными оркестрами как Венский камерный оркестр, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона. Сотрудничал с известными певцами, среди которых Ольга Микитенко, Дина Кузнецова, Камилла Нюлунд, Себастиан Катана,  Роберто Скандуцци, Дмитро Попов.

С сентября 2019 года Константин Чудовский назначен главным дирижером Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

С октября 2020 года Константин Чудовский назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного Кремлёвского оркестра.

Премии и награды 
 Молодежная премия «Триумф» (2011)

Примечания

Ссылки 
 Konstantin Chudovsky // Персональный сайт
 Konstantin Chudovsky // IMG Artists
 Константин Чудовский // Биография на сайте Московской филармонии

Выпускники Московской консерватории
Дирижёры России
Дирижёры XXI века
Академические музыканты России
Дирижёры по алфавиту
Оперные дирижёры